Gravely kan som auktorsförkortning betyda:

 Frederic Henry Gravely

Robotskapade auktorsförkortningar